Počet obyvatel Nizozemska v roce 2015 činil 16 919 139 lidí..

Obyvatelé žijí na ploše 41 526 km²; hustota zalidnění je tedy 408 lidí na km² nebo mezi 499,5 a 500 lidí na km², pokud se počítá pouze pozemní území, tedy 33 883 km². Nizozemsko také bylo schopné rozšířit území o dříve mořskou plochu, takto vznikla provincie Flevoland.

I přes vysokou hustotu zalidnění nemá žádné nizozemské město více než milion obyvatel. Města Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht se ovšem dají považovat za jednu metropolitní oblast.

Migrace a etnicita 
Podle Eurostatu bylo v Nizozemsku v roce 2010 celkem 1,8 milionu lidí narozených v zahraničí, což odpovídalo 11,1 % populace. Z toho se 1,4 milionu (8,5 %) narodilo v zemích mimo EU a 0,428 milionu (2,6 %) se narodilo v jiné unijní zemi.

Ilegální imigrace v Nizozemsku končí automatickou deportací. Mnoho nizozemských provincií nyní má kvóty pro deportaci ilegálních imigrantů.

K 1. lednu 2014:

Náboženství 
Podle Centraal Bureau voor de Statistiek bylo v roce 2013 celkem 26 % populace římští katolíci, 16 % protestanti, 5 % muslimové a 6 % mělo jinou náboženskou víru (další křesťanské církve, hinduisté 0,6 %, židé 0,1 % a buddhisté 0,4 %).

Demografická statistika

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Nizozemsko
Nizozemská společnost
Demografie Nizozemska